Le Championnat de France de football National 2011-2012 a vu la victoire du Nîmes Olympique. C'est le niveau le plus élevé auquel peuvent participer les équipes amateurs.

Équipes participantes 

Les vingt clubs participants sont :

 Au départ de la saison.

 Les équipes classées dix-huitième et dix-neuvième de la saison précédente de Ligue 2. Le vingtième, Grenoble Foot 38, placé en liquidation judiciaire le , ne participera pas à ce championnat en raison de son placement par la DNCG en Championnat de France de football amateur 2 (CFA 2)
 9 équipes des 13 équipes ayant terminé de la quatrième à la seizième place lors de l'édition 2010-2011 de National (Pacy Vallée-d'Eure Football, Gap HAFC et RC Strasbourg ayant été relégués en CFA par la DNCG) + le dix-septième l'Aviron bayonnais FC (initialement relégué) à la place de l'AS Cannes rétrogradé.
 Le premier de chacun des 4 groupes de Championnat de France amateur
 Le meilleur deuxième des 4 groupes de CFA (le FC Martigues qui remplace Pacy VEF)
 Le deuxième meilleur deuxième des 4 groupes de CFA (le SA Spinalien qui remplace Grenoble)
 Le troisième meilleur deuxième des 4 groupes de CFA (le Red Star 93 qui remplace Gap FC)
 Le quatrième meilleur deuxième des 4 groupes de CFA (l'AS Cherbourg qui remplace RC Strasbourg).

Compétition

Règlement 

Les trois équipes finissant en tête du classement à l'issue de la saison joueront en Ligue 2 la saison suivante.
Les quatre derniers clubs du classement à l'issue de la saison joueront en Championnat de France amateur la saison suivante.

Calcul des points :
 3 pts pour une victoire.
 1 pt pour un match nul.
 0 pt pour une défaite.

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 Points particuliers (ceux acquis contre les équipes à égalité de points)
 Différence de buts particulière
 Différence de buts générale
 Buts marqués dans l'ensemble des matchs du championnat
 Le moins de points au classement du carton bleu (classement du fair-play)
 Tirage au sort

Contrairement à la Ligue 1 et à la Ligue 2, il n'y a pas de ballon officiel de la compétition. C'est donc l'équipe qui évolue à domicile qui est chargée de fournir les ballons utilisés lors des rencontres.

Classement final 

|}

Victoire à 3 points. 
 En cas d'égalité de points, les équipes sont départagées à la différence de buts particulière.

 Notes

Résultats 

C Le score initial du match est 0-0. Le match est finalement donné gagnant 3-0 par la FFF pour Epinal en raison de la présence sur la feuille de match de  alors qu'il était suspendu.

Statistiques

Leader par journée

Évolution du classement 
Les quatre équipes promues sont aussi celles qui sont le plus souvent relégables au cours du championnat. L'Aviron bayonnais FC, le Besançon RC, le FC Martigues et l'AS Beauvais sont ainsi dans le rouge respectivement à 38, 36, 18 et 16 reprises au cours des 38 journées de la compétition. Parmi les trois clubs qui ont été le plus souvent aux trois premières places pendant la saison, seul le SA Spinalien manque le coche. En effet, après 28 journées sur le podium (de la  à la  sauf la  et la ), le club rate son sprint final au profit du Nîmes Olympique.

Classement des buteurs 
Le tableau suivant liste les joueurs selon le classement des buteurs pour la saison 2011-2012 de National.

Affluences et stades 
Le tableau suivant précise l'affluence moyenne à domicile des différents clubs, l'évolution de l'affluence par rapport à la saison précédente, ainsi que le stade et sa capacité. Chaque club aura reçu 19 fois durant la saison. Les deux clubs professionnels figurent parmi les meilleures affluences. L'US Créteil et le Paris FC ont le taux de remplissage le plus faible, inférieur à 4 %. Le club dont l'affluence diminue le plus par rapport à la saison précédente est l'AS Beauvais, qui a vainement bataillé pour le maintien toute la saison, avec une diminution de 47,1 %. Deux autres grandes baisses de fréquentation s'observent au Nîmes Olympique (-23,5 %) et au Vannes OC (-19,1 %), deux clubs relégués en provenance de Ligue 2. À contrario les promus de l'AS Cherbourg et du SA Spinalien explosent leurs compteurs avec respectivement 138,2 % et 227,3 % d'augmentation de billetterie.

Galerie photo

Voir aussi 
 Championnat de France de football 2011-2012
 Championnat de France de football de Ligue 2 2011-2012
 Championnat de France amateur de football 2011-2012
 Championnat de France amateur 2 de football 2011-2012
 Coupe de France de football 2011-2012
 Coupe de la ligue française de football 2011-2012

Références 

2012
Football M3
France M3
Championnat M3